Ljuske (lat. squama) su u morfologiji opći naziv za elemente pločastog oblika. Vrlo su raširene kao sastavni dio vanjskog pokrova tijela živih bića.  
 u biologiji:
 Ljuska (zoologija), dio vanjskog pokrova nekih životinja;
 Ljuska (botanika), vanjska ovojnica nekih dijelova biljki;
 u matematici:
 Ljuska (matematika), teorija u matematici 
 u fizici:
 Ljuska (fizika), dio strukture atoma
 u računarstvu:
 Ljuska (računarstvo), (eng. shell) – naredbena ljuska; command prompt; tekstualno sučelje računala za razliku od grafičkog (GUI) sučelja

sv:Skal